Трка на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је 15. и 17. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Осаке 2007. бранила је Јекатерина Волкова из Русије.

Земље учеснице 
Учествовале су 41 атлетичарка из 26 земаља.

  Аустралија (1)
  Бразил (1)
  Грчка (1)
  Етиопија (3)
  Ирска (1)
  Италија (1)
  Јапан (1)

  Кенија (3)
  Мађарска (1)
  Мароко (1)
  Молдавија (1)
  Немачка (1)
  Норвешка (2)

  Пољска (1)
  Португалија (2)
  Румунија (2)
  Русија (4)
  САД (3)
  Судан (1)
  Тунис (1)

  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2009. 
14. август 2009.

{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2009.
|-
| Светски рекорд
| Гулнара Самитова Галкина || 
| 9:01,59
| Ираклион, Грчка
| 3. септембар 2004.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Јекатерина Волкова || 
| 9:06,57
| Осака, Јапан
| 27. август 2007.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Марта Домингез || 
| 9:09,39
| Барселона, Шпанија
| 25. јул 2009.
|-
| Европски рекорд
| Гулнара Самитова Галкина || 
| 9:01,59
| Ираклион, Грчка
| 3. септембар 2004.
|-
| Северноамерички рекорд
| Џенифер Беринџер || 
| 9:22,26
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Сабине Хејтлинг || 
| 9:41,22
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 25. јул 2008.
|-
| Афрички рекорд
| Јунис Џепкорир || 
| 9:07,14
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Азијски рекорд
| Љу Њен || 
| 9:26,25| Вухан, Кина
| 2. новембар 2007.
|-
| Океанијски рекорд| Дона Макфарлејн || 
| 9:18,35| Осло, Норвешка
| 6. јун 2008.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 2009.
|-
| Северноамерички рекорд| Џенифер Симпсон || 
| 9:12,50| Берлин, Немачка
| 17. август 2009.
|}

 Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2009. године је пре почетка светског првенства (15. августа 2009) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2009.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 15. августа 2009. године. У квалификацијама је било 41 такмичарка подељене у 3 групе. За финале пласирале се по 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и 3 према постигнутом резултату (кв''').,,

Финале 
,

 Марта Домингез је дисквалификована у новембру 2015, али редистрибуција медаља још увек није потврђена.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати са СП 2009.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном